Les Chiens de paille peut faire référence à :

Littérature 
 Les Chiens de paille, un roman de Pierre Drieu la Rochelle publié en 1944.

Cinéma 
 Les Chiens de paille (Straw Dogs), film américaino-britannique réalisé par Sam Peckinpah en 1971 ;
 Chiens de paille (Straw Dogs), film américain réalisé par Rod Lurie en 2011, remake du précédent.

Musique 
 Les Chiens de paille, chanson interprétée par Johnny Hallyday en 1976 et inspirée du film de Sam Peckinpah ;
 Chiens de paille, un groupe de rap français créé en 1992.

Voir aussi